Niemcy:
 Dickel – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Diepholz

Osoby:
 Mark Dickel – nowozelandzki koszykarz
 Norbert Dickel – niemiecki piłkarz